Denumirea de Taksony se poate referi la:
 Taksony, prinț maghiar medieval;
 Taksony, sat în județul Pesta, Ungaria.